Sunrise Beach ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Sunrise Beach (Alberta)

in den Vereinigten Staaten:
 Sunrise Beach (Indiana)
 Sunrise Beach (Maryland)
 Sunrise Beach (Missouri)
 Sunrise Beach (North Carolina)
 Sunrise Beach (Washington)
 Sunrise Beach Village, Texas